Берр, или Бёрр ( или ) — английская фамилия.

 Берр, Аарон (1756—1836) — третий вице-президент США, путешественник.
 Бёрр, Билл (род. 1968) — американский стендап-комик, актёр.
 Берр, Генри (1882—1941) — канадский певец.
 Бёрр, Дороти (1900—2001) — американская археолог-классик и искусствовед.
 Бёрр, Ричард (род. 1955) — американский политик, сенатор США от штата Северная Каролина.
 Берр, Реймонд (1917—1993) — канадо-американский актёр телевидения.
 Берр, Фридрих (1794―1838) ― французский кларнетист.
 Берр, Элен (1921—1945) — французская еврейка, автор дневника, написанного во время Второй мировой войны.

См. также 
 
 
 Бурр
 Бирр

Примечания